Carrara bezeichnet:

 die italienische Stadt Carrara in der Toskana, bekannt für den Marmor
 Carrara (Queensland)
 Carrara Stadium
 Carrara (Software), eine 3D-Bildbearbeitungssoftware
 Accademia Carrara, eine Kunstgalerie

 Carrara ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Carrara (* 1955), italienischer Skilangläufer
 Benoît Carrara (* 1926), französischer Skilangläufer 
 Bruno Carrara (* 1977), italienischer Skilangläufer

 Erica Carrara (* 1972), italienische Biathletin
 Francesco Carrara (1716–1793), italienischer Kardinal
 Giovanni Carrara, Baseballspieler
 Giacomo Carrara, Gründer der Accademia Carrara
 Gustavo Oscar Carrara (* 1973), argentinischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Buenos Aires
 Leslie Carrara, Puppenspieler (The Muppets)
 Mario Carrara (1913–1993), italienischer Bibliothekar und Autor
 Matteo Carrara (* 1979), italienischer Radrennfahrer
 Michela Carrara (* 1997), italienische Biathletin
 Nello Carrara (1900–1993), italienischer Physiker
 Pieralberto Carrara (* 1966), italienischer Biathlet
 Vera Carrara (* 1980), italienische Radsportlerin

 Carraresi oder da Carrara, eine italienische Familie

Siehe auch:
 Mount Carrara, Berg im westantarktischen Ellsworthland
 Carara
 Carrera